Antoine Le Conte ou Antonius Contius, 1526-1586, jurisconsulte et humaniste français ;
 Christoph Cuntzius (ou Contius), 1676-1722, facteur d'orgue saxon, père de Heinrich Andreas ;
 Heinrich Andreas Contius, 1708-1792 ou 1795, facteur d'orgue de la région balte, fils de Christoph.